A Coleção Realismo Fantástico é uma coleção de livros publicados pela Ediouro nas décadas de 70, 80 e 90 sobre assuntos como esoterismo, civilizações perdidas, discos voadores, parapsicologia, profecias, misticismo, maçonaria, etc. Foram lançados mais de 50 livros a preços baixos e com temas, na época, de apelo popular. Alguns livros aindam encontram-se, em edições recentes, em livrarias, outros estão fora de catálogo.

Livros da coleção

Sérgio O. Russo
Nas Fronteiras do Desconhecido (1985)
Nos Portais do Inexplicável (1986)
Nos Domínios do Mistério (1985)
Civlizações Perdidas
Monstros, Seres Estranhos e Criaturas Extraordinárias
No Paraíso das Coisas Estranhas
O Livros dos Deuses e Extraterrestres (1991)

Kurt Allgeier
As Grandes Profecias de Nostradamus
Profecias Até o Próximo Século (1983)
A Mulher o Sexto Sentido (1986)
Receitas Milagrosas de Médicos e Místicos (1986)
Você Já Viveu Outras Vidas

Curtis Masil
O Que é Maçonaria
A Essência Mística Rosacruz
As Profecias da Bíblia (1989)
Atlântida: O Enigma dos Deuses (1984)
Como Desenvolver Poderes Psíquicos e Paranormais (1986)
Enigmas da Antigüidade (1984)
O Enigma do Triângulo das Bermudas (1987)
O Enigma dos Discos Voadores (1990)
As Centúrias de Nostradamus
Misticismo

Doucet
História das Ciências Ocultas
Os Sonhos e Seus Significados

Renzo Baschera
Revelações Mediúnicas (1985)
O Santo Sudário (1985)

João Medeiros
Os Segredos da Grande Pirâmide - João Medeiros
As Forças Positivas da Natureza

C. M. Duncan
Reencarnação: Fatos e Teorias (1984)
Os Grandes Mistérios da História e do Passado (1984)

A. Florentin
A Abertura do Terceiro Olho - A Visão Psiquíca (1986)
Tibete: Terra de Magia e Mistério (1986)

Outros autores
UFOs: Ilusão ou Realidade? - Carlos S. Wallace (1985)
A Bíblia e os Discos Voadores - Fernando Cleto (1970)
Civilizações Perdidas - Charles J. Finger
Magia Branca e Negra - Dr. Franz Hartmann
Os Poderes Ocultos dos Números - W. Wynn Westcott
Parapsicologia Através de Perguntas e Respostas - J. Dragaud
Mistérios do Espiritismo - Octávio Cruz
Os Fenômenos Paranormais de Thomas Green Morton - Mário Amaral Machado (1984)
A Energia da Vida - Profª. Sônia Maria Trigo Alves
Os Poderes Místicos da Cabala - Ben David (1985)
Os Mistérios do Antigo Egito - A. Bavaresco / A. Fenoglio
O Homem e Seus Campos Energéticos - Rui Vaz da Costa
A Vida depois da Morte - Scott Rogo
Gurdjieff - J. H. Reyner
A Grande Pirâmide e o Livro dos Mortos - W. Marsham Adams
Revelações da Grande Pirâmide - Wairy Dias Cardoso (1988)
A Aura Humana: Energia e Mistério - Walter J. Kilner
Magia Egípicia - E. A. Wallis Budge
Amuletos e Talismãs - William L. Queiroz
Dicionário de Satanismo - Demonologia - Dr. Zoroastro (1983)
As Ciências Ocultas - Arthur Edward Waite
O Mistério da Rosa Mística - Oscar C. Marques
Médiuns, Espíritas e Videntes - Frank Renault
Os Mistérios da Cabala - Eliphas Lévi
O Homem e as Suas Forças Ocultas - Janete Roly (1989)
Experiências Práticas de Ocultismo para Principiantes - J. H. Brennan

Ver também
Coleção Espiritualismo
Coleção Astral

Ligações externas
Catálogo Google Books
Outro catálogo

Ediouro
Coleções de livros
Esoterismo
Livros sobre ocultismo ou esoterismo